Монастир ордену Кармелітів сестер Шариток — культова споруда, у місті Чорткові Тернопільської області. 

Оголошений пам'яткою архітектури місцевого значення, охоронний номер 1743.

Відомості 
Костел жіночого монастиря, як і двоповерхова будівля, збудовані у 1854 році на кошти Героніма Садовського, останнього власника Чорткова, котрий все своє майно передав сиротам, що ними опікувалися Сестри Милосердя.

До 1944 року монастир був діючим. Органи НКВС утримували й катували тут учасників підпілля, членів ОУН-УПА, у серпні-вересні 1945 року у казематах перебував о. Василь Величківський. Зараз у підвалах єпархального управління відкрито музейну експозицію «Кальварія».

У монастирі розміщується єпархальне управління Бучацької єпархії, храм Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, Згромадження сестер Мироносиць (з 2007) та БСМ «Карітас» (з 20 лютого 1994).

Примітки

Джерела 
 

Монастирі Тернопільської області
Засновані в Україні 1854
Чортків
Жіночі монастирі України